Hooigracht (Den Haag)
Hooigracht (Leiden)